Энемское городское поселение — муниципальное образование в составе Тахтамукайского муниципального района Республики Адыгея Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Энем.

По состоянию на 2008 год численность населения составляет 21818 человек.

География 
Расположено на западной окраине Республики Адыгея и удалено от г. Майкопа на 120 км, от г. Краснодара — на 8 км, от районного центра, аула Тахтамукай — на 8 км.

Общая площадь муниципального образования: 6952 га.

Население

Состав городского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 20 500 проживающих в городском поселении, 20 162 человека указали свою национальность:

Социальная сфера 
На территории Энемского городского поселения находятся 7 общеобразовательных школ.

Детское дошкольное образование в поселении представлено 6 детскими дошкольными учреждениями,.

Примечания

Ссылки 
 Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение»

Городские поселения Адыгеи
Муниципальные образования Тахтамукайского района